Zkratka ze tří písmen M, C a U může mít více významů:

mcu 
 minimum coded unit – oblast 8x8 nebo 16x16 pixelů; základní datová jednotka JPEGu, nad kterou se počítá diskrétní kosinová transformace
 microcontroller unit – jednočipový počítač
 memory controller unit – součást mikroprocesoru, pro interakci s RAM
 milk clotting units – míra aktivity enzimů v mláce, obecně enzymatická esej

MCU 
 letiště Montluçon – Guéret – letiště ve Francii, v Lépaud (IATA: MCU, ICAO: LFBK)
 Marvel Cinematic Universe – fiktivní svět vybrané superhrdiny z komiksů Marvel
 Manila Central University, Manila, Filipíny

Externí odkazy 
 

Zkratky iniciálové - 3 znaky